Lartigue (Gers)
Lartigue (Gironde)

Zie ook
Lartigue-monorail